Elwood (Illinois) ;
 Elwood (Indiana) ;
 Elwood (Kansas) ;
 Elwood (Nebraska) ;
 Elwood, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Elwood (Utah).

Homonymie de localités aux États-Unis